Polonceau peut faire référence à plusieurs membres d'une même famille française qui se sont illustrés dans l'ingénierie routière et ferroviaire au .
 Antoine-Rémy Polonceau (1778-1847), ingénieur des routes et créateur de plusieurs ponts
 Camille Polonceau (1813-1859), ingénieur des chemins de fer, inventeur de la "ferme Polonceau" et créateur du train impérial de Napoléon III, fils du précédent
 Gustave Ernest Polonceau (1832-1900), ingénieur des chemins de fer, perfectionna les machines à vapeur, neveu d'Antoine Rémi Polonceau et cousin germain et beau-frère du précédent

Voir aussi
 Rue Polonceau, une rue du  de Paris